Die Abkürzung RKC bezeichnet

 Roses Kings Castles, das Soloprojekt des englischen Musikers und ehemaligen Babyshambles-Drummer Adam Ficek
 Rooms Katholieke Combinatie, den niederländischen Fußballverein RKC Waalwijk
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers Roy Kelly Kits & Classics

RKC